Paid Back – film del 1911 diretto da Colin Campbell
 Paid Back – film del 1922 diretto da Irving Cummings